Ochrocladosporium är ett släkte av svampar. Ochrocladosporium ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ochrocladosporium